5-й индивидуальный чемпионат мира по фридайвингу — чемпионат мира по фридайвингу по версиям AIDA & CMAS, проходивший в Орхусе (Дания) в период с 17 по 22 августа 2009 года.

Технические результаты 

 Статическая задержка дыхания
 Женщины
 1. Наталья Молчанова, Россия — 8 мин. 23 сек. — мировой рекорд
 2. Kathryn McPhee, Новая Зеландия — 6 мин. 58 сек.
 3. Jessica Wilson, США — 6 мин. 27 сек.

 Мужчины
 1. Guy Brew, Новая Зеландия — 8 мин. 46 сек.
 2. Алексей Молчанов, Россия — 8 мин. 31 сек. — рекорд России
 3. Ulf Dextegen, Швеция — 8 мин. 29 сек.

 Ныряние в длину без ласт
 Женщины
 1. Наталья Молчанова, Россия — 160 м — мировой рекорд
 2. Maria Livbjerg, Дания — 129 м.
 3. Kathryn McPhee, Новая Зеландия — 138 м.

 Мужчины
 1. Bjarte Nygard, NOR — 199m
 2. Martin Petrisko, CZE — 182m
 3. Mikko Pöntinen, FIN — 181m

 Ныряние в длину в ластах
 Женщины
 1. Наталья Молчанова, Россия — 213 м.
 2. Suzy Osler, Новая Зеландия — 200 м.
 3. Kathryn McPhee, Новая Зеландия — 194 м.

 Мужчины
 1. Guy Brew, NZL — 230m
 2. Frédéric Sessa, FRA — 228m
 3. Katsuya Hamazaki, JPN — 219m

Ссылки 
 Официальный сайт

Фридайвинг
Чемпионаты мира по фридайвингу